Dorothea von Anhalt ist der Name folgender Personen:

 Dorothea von Anhalt-Zerbst (1607–1634), Prinzessin von Anhalt-Zerbst und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Dorothea von Pfalz-Simmern (1581–1631), Pfalzgräfin von Simmern und durch Heirat Fürstin von Anhalt-Dessau
 Dorothea Maria von Anhalt  (1574–1617),  Prinzessin von Anhalt, Äbtissin des freien weltlichen Stiftes Gernrode und Frose, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Dorothea Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1587–1609), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Fürstin von Anhalt-Zerbst

siehe auch:
 Eleonore Dorothea von Anhalt-Dessau (1602–1664), Prinzessin von Anhalt-Dessau und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar